Il sangue e la rosa  – film del 1960 diretto da Roger Vadim
Il sangue e la rosa  – miniserie televisiva del 2008
Il sangue e la rosa  – breve storia a fumetti di Djustine scritta da Enrico Teodorani e disegnata da Joe Vigil